Ziad ist der Familienname folgender Personen:

 Karim Ziad (* 1966), algerischer Schlagzeuger und Multiinstrumentalist
 Tawfiq Ziad (1929–1994), palästinensisch-israelischer Politiker und Poet

Siehe auch:

 Ziyad